Tramaced kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tramaced (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Tramaced (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar